Ави Арад (, ) — американский бизнесмен израильского происхождения. Учредитель и бывший президент, генеральный директор и главный творческий сотрудник компании Marvel Studios. Известен тем, что спродюсировал многие экранизации комиксов Marvel Comics.

Биография

Молодость 
Ави Арад родился и вырос в городе Рамат-Ган в Израиле. Там же поступил в колледж, но после него уехал в Соединенные Штаты и поступил в университет Хофстра в Нью-Йорке. В 1972 году он получил бакалавра менеджмента.

Карьера 
В 1990 году Ави Арад выступает в качестве исполнительного продюсера некоторых мультипликационных сериалов, а в 1992 году сериала Люди Икс на канале Fox Kids.

Вместе с совладельцем Айзеком Перлмуттером своей компании по производству игрушек Toy Biz, вступили в борьбу с Карлом Айканом и Рональдом Перельманом за владение контрольным пакетом компании Marvel Comics, которая в 1996 году объявила себя банкротом. В конце концов, Арад и Перлмуттер преуспевали в этом, и их компании досталось эксклюзивное право на выпуск игрушек в виде Человека-паука и других супергероев. Фактически они спасли компанию от банкротства через лицензирование и экранизацию.

4 июля 2004 года Ави Арад получил гражданство и стал полноправным гражданином США.

В 2006 году Ави Арад объявил о своей отставке со всех постов, в том числе, и с должности генерального директора Marvel Studios. Планирует сформировать собственную кинокомпанию Avi Arad Productions, но будет продолжать заниматься комиксами Marvel Comics. Первым фильмом его новой компании стал «Братц», который оказался провальным.

В мае 2007 года посетил Москву во время премьеры фильма «Человек-паук 3: Враг в отражении».

Фильмография

Ссылки 

Кинопродюсеры США
Сотрудники Marvel Comics
Выпускники университета Хофстра